Seznam divizij z zaporedno številko 98.

Seznam 
 Pehotne
 98. pehotna divizija (ZDA)
 98. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi